Појам Битка на Марни може да се односи на:
 Прва битка на Марни,
 Друга битка на Марни,